О́льга Серге́евна Мазурёнок (; ) — белорусская легкоатлетка, специалистка по бегу на длинные дистанции и марафону. Выступает за сборную Белоруссии по лёгкой атлетике с 2005 года, чемпионка Европы, победительница ряда крупных международных забегов на шоссе, рекордсменка страны в марафоне и полумарафоне, участница летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (2016).

Биография 
Ольга Мазурёнок родилась 14 апреля 1989 года в городе Караганда Казахской ССР. В конце 1990-х годов вместе с семьёй переехала на постоянное жительство в Белоруссию.

Дебютировала в лёгкой атлетике на международном уровне в сезоне 2005 года, когда вошла в состав белорусской национальной сборной и выступила на чемпионате мира по кроссу в Сен-Гальмье, где среди юниорок заняла 100 место в личном зачёте и 17 место в командном зачёте. Также стартовала на юниорском мировом первенстве в Марракеше, став четвёртой в ходьбе на 5000 метров, и на Кубке Европы по спортивной ходьбе в Мишкольце, где участвовала в юниорской гонке на 10 км и была дисквалифицирована.

В 2006 году на Кубке мира по спортивной ходьбе в Ла-Корунье финишировала четвёртой в личном зачёте юниорок на 10 км и стала бронзовой призёркой в командном зачёте. При этом на юниорском мировом первенстве в Пекине стала пятой в дисциплине 10 000 метров.

Вернулась к активной соревновательной практике в 2012 году, решив попробовать себя в беге на длинные дистанции. Так, в этом сезоне заняла 32 место на Кубке Европы по бегу на 10 000 метров в Бильбао, одержала победу на Варшавском полумарафоне, на марафоне Дембно, на Сибирском международном марафоне, стала четвёртой в зачёте Балтиморского марафона.

Будучи студенткой Белорусского государственного педагогического университета, в 2013 году отправилась представлять страну на летней Универсиаде в Казани, где в программе женского полумарафона показала 14 результат. Помимо этого, выиграла полумарафон Тарново-Подгурне, была лучшей на чемпионате Белоруссии в Гродно в беге на 5000 и 10 000 метров, в тех же дисциплинах стала серебряной призёркой на Кубке Белоруссии в Бресте. Участвовала в Гонолульском марафоне, но здесь сошла с дистанции, не показав никакого результата.

В 2014 году финишировал седьмой в беге на 10 000 метров на чемпионате Европы в Цюрихе, выиграла бронзовую медаль в беге на 5000 метров в первой лиге командного европейского первенства в Таллине. На шоссе выиграла полумарафон Валбжих, была второй на полумарафонах в Щецине и Минске, третьей на полумарафоне Крыницы, взяла верх над всеми соперницами на Калифорнийском международном марафоне.

В 2015 году в беге на 5000 метров получила серебряные медали на Всемирных военных играх в Мунгёне и в суперлиге командного чемпионата Европы в Чебоксарах. Достаточно успешно выступила на Лондонском марафоне, где заняла девятое место и показала время 2:25:36. Была лучшей на Минском полумарафоне.

На Лондонском марафоне 2016 года пришла к финишу четвёртой (уступила в напряжённой борьбе за третье место кенийке Флоренс Киплагат), установив при этом ныне действующий национальный рекорд Белоруссии — 2:23:54. Известная британская бегунья Мара Ямаути усомнилась в этом результате, отметив, что Мазурёнок пробежала вторую половину дистанции на три минуты быстрее первой, при том что первая половина включает больше спусков, а вторая — больше набора высоты. Также ей показалось странным, что вторую половину Ольга преодолела быстрее своего личного рекорда в полумарафоне. Тем не менее, организационный комитет Лондонского марафона не выявил в действиях спортсменки каких-либо нарушений, сообщив, что перед гонкой она добросовестно сдала кровь для допинг-теста. Так или иначе, выполнив с большим запасом олимпийский квалификационный норматив (2:45:00), Ольга Мазурёнок благополучно прошла отбор на летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро — здесь в программе женского марафона показала время 2:24:48 и расположилась на пятой строке итогового протокола. За это выдающееся достижение по итогам сезона была удостоена почётного звания «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь». Также в концовке сезона попробовала себя на Стамбульском марафоне, но финишировать не смогла.

В 2017 году выиграла серебряную медаль на домашнем Кубке Европы по бегу на 10 000 метров в Минске, уступив на финише только португальской бегунье Саре Морейре. Финишировала второй на Валенсийском марафоне (2:27:14).

В 2018 году одержала победу на Дюссельдорфском марафоне (2:25:25) и была лучшей в марафоне на чемпионате Европы в Берлине (2:26:22), несмотря на сильное носовое кровотечение и пропущенный поворот на финиш. На чемпионате мира по полумарафону в Валенсии заняла 18 место и установила национальный рекорд Белоруссии — 1:10:57.

В 2019 году добавила в послужной список победу на Гонконгском марафоне (2:26:13). В условиях сильной жары бежала марафон на чемпионате мира в Дохе — с результатом 2:36:21 финишировала пятой. Состояла в команде «звёздных послов» Европейских игр в Минске.

В марафоне на Олимпийских играх 2020 года в Токио заняла пятое место (2:29:06), высшее среди европейских бегунов, проиграв чемпионке 1:46.

Общественная деятельность 
18 августа подписала открытое письмо представителей спортивной отрасли Республики Беларусь с требованием признать недействительными выборы президента Республики Беларусь, прошедшие 9 августа 2020 года.

Примечания 

Марафонцы Белоруссии
Бегуны на длинные дистанции Белоруссии
Спортивные ходоки Белоруссии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Заслуженные мастера спорта Республики Беларусь
Выпускники Белорусского педагогического университета